Лез-Альбр (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Каденак-Гар. Округ коммуны — Вильфранш-де-Руэрг.

Код INSEE коммуны — 12003.

Коммуна расположена приблизительно в 480 км к югу от Парижа, в 120 км северо-восточнее Тулузы, в 39 км к северо-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 348 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 201 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 140 были экономически активными, 61 — неактивными (показатель активности — 69,7 %, в 1999 году было 62,3 %). Из 140 активных работали 133 человека (75 мужчин и 58 женщин), безработных было 7 (1 мужчина и 6 женщин). Среди 61 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон